Caboalles puede hacer referencia a:

 Caboalles de Abajo, localidad del municipio de Villablino, provincia de León, España;
 Caboalles de Arriba, localidad del municipio de Villablino, provincia de León, España.